El Condado de Powell es el nombre asignado a dos condados de Estados Unidos en diferentes estados:

 Condado de Powell (Kentucky)
 Condado de Powell (Montana)